AC/DC: Let There Be Rock, The Movie é um filme de um concerto da banda australiana de hard rock AC/DC, lançado nos cinemas em setembro de 1980 e em video no mesmo ano. Foi filmado no Pavillon de Paris, em Paris, França, em 9 de dezembro de 1979, e contém também entrevistas com os membros da banda, incluindo o vocalista Bon Scott, que morreu dois meses após as filmagens. Em 18 de outubro de 2008, o filme foi finalmente lançado em DVD/Blu-ray nos Estados Unidos.

Embora compartilhe o nome com o quarto álbum de estúdio do AC/DC, Let There Be Rock, o filme, inclui também versões ao vivo das canções dos álbuns TNT, Powerage, e Highway to Hell. O cartaz do filme e a caixa da video cassete apresentam arte de capa semelhante às edições amplamente distribuídas do álbum Let There Be Rock. 

Em 1997, uma gravação de áudio deste concerto foi lançada em CD como Let There Be Rock: The Movie, nos discos 2-3 do box Bonfire. Além das treze faixas incluídas no filme, o CD também contém uma versão ao vivo de "T.N.T.".

Faixas 
"Live Wire"
"Shot Down In Flames"
"Hell Ain't A Bad Place To Be"
"Sin City"
"Walk All Over You"
"Bad Boy Boogie"
"The Jack"
"Highway to Hell"
"Girls Got Rhythm"
"High Voltage"
"Whole Lotta Rosie"
"Rocker"
"Let There Be Rock"

Todas as canções são compostas por Angus Young, Malcolm Young, e Bon Scott.

Formação 
Bon Scott - vocal
Angus Young - guitarra solo
Malcolm Young - guitarra rítmica, vocal de apoio
Cliff Williams - baixo, vocal de apoio
Phil Rudd - bateria, percussão

Equipe 
Diretor - Eric Dionysius
Produtor - Eric Mistler
Cinematografia - Jean-Francis Gondre
Filme - Mariette Lévy-Novion
Produtor executivo - Martine Cuisinier
Som - Mike Scarfe (MHA Audio)
Efeitos especiais - Terry Lee (iluminação)
Efeitos visuais - Klauss Blasquiz (gráficos) e Jacques Dimier (animação)

Ligações externas

 

AC/DC
Filmes da Austrália de 1980
Filmes da França de 1980
Filmes em língua inglesa da década de 1980
Filmes da Warner Bros.
Filmes sobre música